Ahja község 2017-ben megszűnt község Észtországban
Ahja (település)  település Põlva községben, Észtországban
Ahja (folyó) folyó Észtországban, Tartumaa és Põlvamaa megyékben